Justine Pasek - uma modelo ucraniana.
Jan Chryzostom Pasek
Desambiguações de sobrenomes